Sissi může být:

 přezdívka Alžběty Bavorské, manželky císaře Františka Josefa I., bavorské vévodské princezny, české královny a rakouské císařovny
 sissi (vojenská jednotka) – finská vojenská jednotka Finské armády velikosti praporu před 2. světovou válkou a během ní

filmy
 Princezna Sissi – francouzský animovaný seriál z roku 1997
 Sissi (film) – rakouský komediální film o Alžbětě Bavorské, 1. díl trilogie, režie Ernst Marischka, hraje Romy Schneiderová
 Sissi, mladá císařovna – rakouský komediální film o Alžbětě Bavorské, 2. díl trilogie, režie Ernst Marischka, hraje Romy Schneiderová
 Sissi, osudová léta císařovny – rakouský komediální film o Alžbětě Bavorské, 3. díl trilogie, režie Ernst Marischka, hraje Romy Schneiderová
 Císařovna Sissi (film) – rakousko-německo-italský dvoudílný televizní film z roku 2009 o císařovně Alžbětě Bavorské, hraje Cristiana Capotondi
 Sissi a Yetti – německý animovaný film z roku 2007

Externí odkazy